Tricasini – abitanti di Tricase Porto
Tricasini – abitanti di Tricase